LEGO Model Team é um tema do brinquedo LEGO.

Produzido de 1986 a 1999, era um tema voltado para usuários mais experientes, com conjuntos de montagem mais complexa. Era composto por modelos de veículos em escala maior, superior à das tradicionais minifigs, mais realistas e com grande quantidade de detalhes e funções. Para esse fim utilizava uma grande quantidade e variedade de peças, combinando as de LEGO Technic as clássicas, LEGO System.

Funções inerentes aos veículos, tais como a direção, eram reproduzidas recorrendo a peças e soluções de montagem semelhantes às dos modelos LEGO Technic.

Ao todo foram lançados quinze conjuntos, um deles reeditado em 2004 sob o título "Legends".

Curiosidades
Todos os conjuntos têm referência do padrão "55xx".
Em alguns conjuntos a referência era utilizada na matrícula do veículo, como por exemplo "MT-5581".

Ligações externas
Lista de conjuntos no Brickset.com

Temas de Lego